Schömberg kan syfta på:

Geograi

Polen 

 Chełmsko Śląskie, ort, Nedre Schlesiens vojvodskap, Powiat kamiennogórski,

Tyskland 

 Schömberg, Weida – tidigare kommun, Weida, Thüringen, 
 Schömberg, Calw – kommun, Baden-Württemberg, Karlsruhe Region, 
 Schömberg, Zollernalbkreis – kommun, Baden-Württemberg, Tübingen Region, 

Robotskapade Polenförgreningar